

Села:
 Гулі — Вінницька область, Жмеринський район
 Гулі — Вінницька область, Хмільницький район
 Гулі — Київська область, Обухівський район

Села:
 Гулі — Берестейська область, Берестейський район
 Гулі () — Мінська область, Мядельський район